Brachauchenius lucasi — вид верхнемеловых гигантских плиозавров из подсемейства Brachaucheninae семейства Pliosauridae, единственный в монотипическом роде Brachauchenius. Один из последних плиозавров (сеноман — турон). Описан С. В. Уиллистоном в 1903 году, название означает «короткая шея». Отличается наличием всего 11 шейных позвонков, длина шеи — 75 % длины головы. Шейные ребра с одной головкой (в отличие от юрских плиозавров). Череп треугольный, с заостренной мордой, по очертаниям напоминает череп мозазавров. Зубы с ветвящимися бороздками на эмали (у юрских плиозавров борозды на эмали прямые), относительно одинаковые по размеру. Тело массивное, ласты длинные, мощные. Известен по нескольким черепам и двум почти полным скелетам из отложений Западного внутреннего моря Северной Америки. В 2007 году практически полный скелет был обнаружен в Южной Америке — в Колумбии в раннемеловых (барремская эпоха) отложениях.

Длина черепа более 1,53 м, длина нижней челюсти — до 1,84 м. Общая длина могла превосходить 9 метров. Вероятно, питался преимущественно крупной рыбой и головоногими, но мог нападать и на плезиозавров, небольших мозазавров или прочих морских рептилий.

Филогения 
Исходя из филогенетического анализа Ketchum & Benson, 2011, род Brachauchenius наиболее близок к кронозавру:

Примечания

См. также 
Хронология исследований плезиозавров
Плезиозавры
Пресмыкающиеся мелового периода
Фоссилии, описанные в 1903 году